Martelarenplein (Brussel)
Martelarenplein (Leuven)
een alternatieve naam voor het Groene Plein, Tripoli